Skagholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skagholm (Kökar, Åland), 
 Skagholm, Pargas, Åboland,

Se även
Skagaholm

Robotskapade Finlandförgreningar